Тихонюк Ганна Іллівна (1919 — ?) — українська радянська діячка, доярка. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 6—7-го скликань.
 Тихонюк Максим Ігорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тихонюк Світлана Андріївна — керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня

Примітки 

Прізвища на -юк